Cerdedo kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Cerdedo (freguesia i Portugal), Vila Real, Boticas,

Spanien 

 Cerdedo (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar